Evolution kan syfta på:

 Evolution – en biologisk process
 Evolutionsbiologi – ett ämnesområde inom biologin
 Teistisk evolution – tänkesätt som hävdar, att de klassiska religiösa lärorna om Gud är förenliga med den moderna vetenskapliga förståelsen om biologisk evolution
 Evolution (film) – en amerikansk från 2001
 Evolution (musikalbum) – ett album från 1985 av gruppen Scotch
 Evolution (musikalbum av The Hollies) – ett musikalbumet från 1967 av The Hollies
 Novell Evolution – en fri, avancerad e-postklient med bland annat kalender och adressbok
 Sjö- och landmilitär term, numera sällsynt, för övergången från en formering till en annan.

Se även
 Evolutionär – flera betydelser
 Analoga evolutionära processer av darwinistisk, men icke-biologisk natur, såsom memetisk evolution (evolution i kulturellt beteende hos främst människan): se memetik och mem
 Andlig eller själslig evolution, förekommer i bahá'í-tron
 Kemisk evolution – flera betydelser